Walter Quiring ist der Name folgender Personen:

* Walter Quiring (Germanist) (geb. Jacob Quiring; 1893–1983), russisch-deutscher Germanist, Lehrer und Redakteur 
 Walter Quiring (Theologe) (1898–1977), deutscher Theologe und Lehrer